El término golem puede referirse a:

 Golem, como ser animado a partir de materia inerte, según el folclore judío.
  El Golem, novela de Gustav Meyrink publicada en 1915.
 El Golem, poema de Jorge Luis Borges publicado en 1964.
  El Golem, película de Paul Wegener estrenada en 1920.
  El Golem, obra de teatro de Juan Mayorga, estrenada en 2022.
 Golem, lenguaje de programación lógica inductiva.
 Golem, una de las 649 especies de Pokémon creada por Satoshi Tajiri.
 Golem, banda de música chilena.